Alberto Montaño – ex calciatore ecuadoriano
 Alfonso Durazo Montaño – politico e avvocato messicano
 Alysia Montaño – atleta statunitense
 Cristian Montaño – calciatore colombiano
 Edson Montaño – calciatore ecuadoriano
 Edwin Montaño – pallavolista venezuelano naturalizzato portoricano
 Johnnier Montaño – calciatore colombiano
 Madelaynne Montaño – pallavolista colombiana
 Miguel Montaño – calciatore colombiano
 Nicco Montaño – artista marziale mista statunitense di origini Navajo
 Víctor Hugo Montaño – calciatore colombiano

Pagine correlate
 Montano